La Coupe COSAFA 2006 est la dixième édition de cette compétition organisée par la COSAFA. Elle est remportée par la Zambie.

Phase de qualification 
Chaque vainqueur de groupe est qualifié pour la phase finale.

Le Zimbabwe, tenante du titre, est exempte de cette phase.

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Phase finale

Notes et références

Liens externes 
  COSAFA Cup 2006 sur rsssf.com

Coupe COSAFA
Football en 2006